Mérignac, Charente
 Mérignac, Charente-Maritime
 Mérignac, Gironde